Di seguito una lista di asteroidi dal numero 73001 al 74000 con data di scoperta e scopritore.

73001-73100 

|-
| 73001 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73002 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73003 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73004 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73005 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73006 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73007 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73008 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73009 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73010 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73011 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73012 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73013 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73014 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73015 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73016 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73017 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73018 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73019 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73020 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73021 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73022 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73023 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73024 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73025 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73026 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73027 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73028 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73029 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73030 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73031 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73032 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73033 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73034 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73035 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73036 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73037 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73038 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73039 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73040 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73041 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73042 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73043 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73044 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73045 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73046 Davidmann ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 73047 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73048 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73049 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73050 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73051 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 73052 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73053 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73054 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73055 - || 2002 FG || 16 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73056 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73057 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73058 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73059 Kaunas ||  || 16 marzo 2002 || MAO
|-
| 73060 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73061 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73062 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73063 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73064 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73065 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73066 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73067 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73068 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73069 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73070 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 73071 - ||  || 23 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 73072 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 73073 Jannaleuty ||  || 4 aprile 2002 || L. Ball
|-
| 73074 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73075 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73076 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73077 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73078 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73079 Davidbaltimore ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73080 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73081 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73082 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73083 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73084 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73085 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73086 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73087 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73088 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73089 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73090 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73091 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73092 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73093 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73094 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73095 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73096 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73097 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73098 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73099 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73100 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|}

73101-73200 

|-
| 73101 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73102 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73103 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73104 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73105 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73106 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73107 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73108 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73109 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73110 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73111 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73112 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73113 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73114 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73115 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73116 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73117 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73118 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73119 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73120 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73121 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73122 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73123 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73124 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73125 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73126 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73127 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73128 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73129 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73130 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73131 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73132 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73133 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73134 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73135 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73136 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73137 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73138 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73139 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73140 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73141 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73142 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73143 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73144 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73145 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73146 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73147 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73148 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73149 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73150 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73151 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73152 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73153 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73154 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73155 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73156 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73157 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73158 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73159 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73160 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73161 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73162 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73163 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73164 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73165 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 73166 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 73167 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73168 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73169 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73170 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73171 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73172 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73173 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73174 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73175 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73176 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73177 - ||  || 18 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73178 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73179 - ||  || 21 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73180 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73181 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 73182 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73183 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 73184 - || 2002 JN || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73185 - || 2002 JP || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73186 - || 2002 JQ || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73187 - || 2002 JS || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73188 - || 2002 JU || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73189 - || 2002 JV || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73190 - ||  || 3 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 73191 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73192 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 73193 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73194 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73195 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73196 - ||  || 8 maggio 2002 || L. Ball
|-
| 73197 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73198 - ||  || 6 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73199 Orlece ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73200 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|}

73201-73300 

|-
| 73201 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73202 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73203 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73204 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73205 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73206 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73207 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73208 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73209 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73210 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73211 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73212 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73213 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73214 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73215 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73216 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73217 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73218 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73219 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73220 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73221 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73222 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73223 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73224 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73225 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73226 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73227 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73228 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73229 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73230 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73231 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73232 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73233 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73234 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73235 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73236 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73237 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73238 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73239 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73240 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73241 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73242 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73243 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73244 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 73245 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 73246 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73247 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73248 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73249 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73250 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73251 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73252 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73253 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73254 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73255 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73256 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73257 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73258 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73259 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73260 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73261 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73262 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73263 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73264 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73265 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73266 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73267 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73268 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73269 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73270 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73271 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73272 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73273 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73274 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73275 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73276 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73277 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73278 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73279 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73280 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73281 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73282 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73283 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73284 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73285 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73286 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73287 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73288 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73289 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73290 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73291 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73292 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73293 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73294 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73295 - ||  || 8 maggio 2002 || W. Bickel
|-
| 73296 - ||  || 12 maggio 2002 || J. Broughton
|-
| 73297 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73298 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73299 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 73300 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|}

73301-73400 

|-
| 73301 -
| 
| 7 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73302 -
| 
|  7 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73303 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73304 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73305 -
| 
| 8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73306 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73307 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73308 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73309 -
| 
|  9 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73310 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73311 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73312 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73313 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73314 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73315 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73316 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73317 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73318 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73319 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73320 -
| 
|  11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73321 -
| 
| 8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73322 -
| 
|  8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73323 -
| 
| 13 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73324 -
| 
| 8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73325 -
| 
| 9 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73326 -
| 
| 9 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73327 -
| 
| 10 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73328 -
| 
| 12 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73329 -
| 
| 12 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73330 -
| 
| 12 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73331 -
| 
| 15 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73332 -
| 
| 10 mai 2002
| NEAT
|-
| 73333 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73334 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73335 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73336 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73337 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73338 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73339 -
| 
| 13 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73340 -
| 
| date-|13 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73341 -
| 
| 13 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73342 Guyunusa
| 
| 4 mai 2002
| Los Molinos
|-
| 73343 -
| 
| 4 mai 2002
| LONEOS
|-
| 73344 -
| 
| 5 mai 2002
| NEAT
|-
| 73345 -
| 
| 5 mai 2002
| NEAT
|-
| 73346 -
| 
| 6 mai 2002
| NEAT
|-
| 73347 -
| 
| 6 mai 2002
| Spacewatch
|-
| 73348 -
| 
| 8 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73349 -
| 
| 8 mai 2002
| NEAT
|-
| 73350 -
| 
| 9 mai 2002
| NEAT
|-
| 73351 -
| 
| 9 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73352 -
| 
| 9 mai 2002
| NEAT
|-
| 73353 -
| 
| 9 mai 2002
| NEAT
|-
| 73354 -
| 
| 11 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73355 -
| 
| 13 mai 2002
| NEAT
|-
| 73356 -
| 
| 15 mai 2002
| NEAT
|-
| 73357 -
| 
| 16 mai 2002
| Fountain Hills
|-
| 73358 Kitwhitten
| 
| 17 mai 2002
| NEAT
|-
| 73359 -
| 
| 17 mai 2002
| NEAT
|-
| 73360 -
| 
| 18 mai 2002
| NEAT
|-
| 73361 -
| 
| 16 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73362 -
| 
| 16 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73363 -
| 
| 27 mai 2002
| NEAT
|-
| 73364 -
| 
| 27 mai 2002
| NEAT
|-
| 73365 -
| 
| 29 mai 2002
| NEAT
|-
| 73366 -
| 
| 29 mai 2002
| NEAT
|-
| 73367 -
| 
| 29 mai 2002
| NEAT
|-
| 73368 -
| 
| 16 mai 2002
| NEAT
|-
| 73369 -
| 
| 17 mai 2002
| NEAT
|-
| 73370 -
| 
| 17 mai 2002
| Spacewatch
|-
| 73371 -
| 
| 18 mai 2002
| NEAT
|-
| 73372 -
| 
| 18 mai 2002
| LINEAR
|-
| 73373 -
| 
| 19 mai 2002
| NEAT
|-
| 73374 -
| 
| 30 mai 2002
| NEAT
|-
| 73375 -
| 
| 4 juin 2002
| LONEOS
|-
| 73376 -
| 
| 4 juin 2002
| LONEOS
|-
| 73377 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73378 -
| 
| 7 juin 2002
| NEAT
|-
| 73379 -
| 
| 2 juin 2002
| NEAT
|-
| 73380 -
| 
| 2 juin 2002
| LONEOS
|-
| 73381 -
| 
| 4 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73382 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73383 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73384 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73385 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73386 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73387 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73388 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73389 -
| 
| 5 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73390 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73391 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73392 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73393 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73394 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73395 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73396 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73397 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73398 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73399 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|-
| 73400 -
| 
| 6 juin 2002
| LINEAR
|}

73401-73500 

|-
| 73401 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73402 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73403 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73404 - ||  || 9 giugno 2002 || J. Broughton
|-
| 73405 - ||  || 2 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 73406 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73407 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73408 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73409 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73410 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73411 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73412 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73413 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73414 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73415 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73416 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73417 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73418 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73419 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73420 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73421 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73422 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73423 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73424 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73425 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73426 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73427 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73428 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73429 - ||  || 13 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73430 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73431 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73432 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73433 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73434 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73435 - || 2002 MS || 18 giugno 2002 || J. Broughton
|-
| 73436 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73437 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73438 - ||  || 17 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 73439 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73440 - ||  || 29 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73441 - ||  || 30 giugno 2002 || NEAT
|-
| 73442 Feruglio ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 73443 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73444 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73445 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73446 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73447 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73448 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73449 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73450 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73451 - ||  || 6 luglio 2002 || LONEOS
|-
| 73452 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73453 Ninomanfredi ||  || 13 luglio 2002 || G. Masi, F. Mallia
|-
| 73454 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73455 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73456 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73457 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73458 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73459 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73460 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73461 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73462 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73463 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73464 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73465 Buonanno ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 73466 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73467 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73468 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 73469 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73470 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73471 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73472 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73473 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73474 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 73475 - ||  || 5 agosto 2002 || El Centro
|-
| 73476 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73477 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73478 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73479 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73480 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73481 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73482 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73483 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73484 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73485 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73486 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73487 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73488 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 73489 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 73490 - ||  || 12 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 73491 Robmatson ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 73492 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73493 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73494 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73495 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 73496 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 73497 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 73498 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 73499 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 73500 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|}

73501-73600 

|-
| 73501 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 73502 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 73503 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 73504 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 73505 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 73506 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 73507 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 73508 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 73509 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 73510 - || 2002 UQ || 22 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 73511 Lovas ||  || 25 dicembre 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 73512 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 73513 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 73514 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 73515 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 73516 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 73517 Cranbrook ||  || 27 marzo 2003 || CSS
|-
| 73518 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 73519 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 73520 Boslough ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 73521 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 73522 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 73523 - ||  || 25 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 73524 - ||  || 26 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 73525 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 73526 - || 2003 NU || 1 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73527 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73528 - ||  || 5 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73529 Giorgiopalumbo  ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 73530 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73531 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73532 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73533 Alonso ||  || 25 luglio 2003 || Majorca
|-
| 73534 Liviasavioli ||  || 24 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 73535 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73536 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73537 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73538 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73539 Carmenperrella ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 73540 - ||  || 23 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73541 - ||  || 29 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73542 - ||  || 29 luglio 2003 || W. Bickel
|-
| 73543 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 73544 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73545 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73546 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 73547 - || 2003 PW || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 73548 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 73549 - ||  || 3 agosto 2003 || NEAT
|-
| 73550 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 73551 Dariocastellano || 2003 QV || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 73552 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 73553 - ||  || 22 agosto 2003 || J. Broughton
|-
| 73554 - || 2124 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73555 - || 2129 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73556 - || 2130 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73557 - || 2131 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73558 - || 2567 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73559 - || 2665 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73560 - || 2737 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73561 - || 2803 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73562 - || 2810 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73563 - || 3009 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73564 - || 4051 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73565 - || 4252 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73566 - || 4259 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73567 - || 4509 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73568 - || 4656 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73569 - || 4659 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73570 - || 4736 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73571 - || 4755 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73572 - || 4765 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73573 - || 4766 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73574 - || 4783 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73575 - || 4789 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73576 - || 4812 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73577 - || 4818 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73578 - || 6277 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73579 - || 6284 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73580 - || 6285 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73581 - || 6772 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73582 - || 2249 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73583 - || 3092 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73584 - || 3228 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73585 - || 3339 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73586 - || 4141 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73587 - || 1020 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73588 - || 1067 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73589 - || 1114 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73590 - || 1258 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73591 - || 1359 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73592 - || 1401 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73593 - || 1806 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73594 - || 2014 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73595 - || 2129 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73596 - || 2147 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73597 - || 2188 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73598 - || 2912 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73599 - || 3012 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73600 - || 3020 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

73601-73700 

|-
| 73601 - || 3045 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73602 - || 3053 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73603 - || 3214 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73604 - || 4039 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73605 - || 4041 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73606 - || 4079 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73607 - || 4092 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73608 - || 4155 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73609 - || 5114 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73610 Klyuchevskaya || 1054 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73611 - || 2127 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73612 - || 2178 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73613 - || 2213 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73614 - || 2229 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73615 - || 2353 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73616 - || 2383 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73617 - || 2437 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73618 - || 2458 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73619 - || 3322 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73620 - || 3346 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73621 - || 3381 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73622 - || 3418 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73623 - || 3477 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73624 - || 3481 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73625 - || 3524 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73626 - || 3939 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73627 - || 4040 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73628 - || 4170 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73629 - || 4303 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73630 - || 4352 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73631 - || 4367 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73632 - || 4432 T-3 || 11 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73633 - || 4702 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73634 - || 5077 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73635 - || 5105 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73636 - || 5727 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73637 Guneus ||  || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 73638 Likhanov ||  || 8 novembre 1975 || N. S. Chernykh
|-
| 73639 - ||  || 12 marzo 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 73640 Biermann || 1977 RM || 5 settembre 1977 || H.-E. Schuster
|-
| 73641 - ||  || 18 ottobre 1977 || S. J. Bus
|-
| 73642 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 73643 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 73644 - ||  || 27 ottobre 1978 || C. M. Olmstead
|-
| 73645 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73646 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73647 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73648 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73649 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 73650 - || 1981 DN || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 73651 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73652 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73653 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73654 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73655 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73656 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73657 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73658 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73659 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73660 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73661 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73662 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73663 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73664 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73665 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73666 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73667 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73668 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 73669 - ||  || 25 novembre 1981 || C. T. Kowal
|-
| 73670 Kurthopf || 1982 QP || 19 agosto 1982 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 73671 - ||  || 26 gennaio 1984 || E. Bowell
|-
| 73672 - || 1986 QR || 26 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 73673 - ||  || 6 settembre 1986 || E. F. Helin
|-
| 73674 - ||  || 28 gennaio 1988 || R. H. McNaught
|-
| 73675 - || 1988 CF || 8 febbraio 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73676 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 73677 - ||  || 16 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 73678 - || 1988 TY || 13 ottobre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73679 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 73680 - ||  || 28 settembre 1989 || H. Debehogne
|-
| 73681 - ||  || 2 ottobre 1989 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| 73682 - ||  || 29 aprile 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| 73683 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 73684 - || 1990 SV || 16 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 73685 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 73686 Nussdorf ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73687 Thomas Aquinas ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73688 - ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 73689 - || 1991 FK || 17 marzo 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| 73690 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 73691 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 73692 Gürtler ||  || 12 settembre 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 73693 Dorschner ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73694 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 73695 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 73696 - ||  || 14 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 73697 - ||  || 12 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 73698 - || 1991 TE || 1 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 73699 Landaupfalz ||  || 4 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73700 von Kues ||  || 5 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|}

73701-73800 

|-
| 73701 Siegfriedbauer ||  || 3 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 73702 - ||  || 10 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 73703 Billings ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 73704 Hladiuk ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 73705 - ||  || 31 ottobre 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 73706 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 73707 - ||  || 5 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 73708 - || 1992 DV || 25 febbraio 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73709 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 73710 - ||  || 4 marzo 1992 || UESAC
|-
| 73711 - ||  || 4 marzo 1992 || UESAC
|-
| 73712 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 73713 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 73714 - ||  || 30 settembre 1992 || H. E. Holt
|-
| 73715 - ||  || 22 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 73716 - ||  || 24 dicembre 1992 || Spacewatch
|-
| 73717 - ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 73718 - ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 73719 - || 1993 FT || 22 marzo 1993 || A. Vagnozzi
|-
| 73720 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73721 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73722 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73723 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73724 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73725 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73726 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73727 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73728 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73729 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73730 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73731 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73732 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73733 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 73734 - ||  || 19 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 73735 - ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 73736 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 73737 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73738 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73739 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73740 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73741 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73742 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73743 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73744 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73745 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73746 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73747 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73748 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73749 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73750 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73751 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 73752 - ||  || 7 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 73753 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 73754 - ||  || 11 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 73755 - || 1994 CX || 7 febbraio 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 73756 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73757 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73758 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73759 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73760 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73761 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 73762 - || 1994 LS || 3 giugno 1994 || T. B. Spahr
|-
| 73763 - ||  || 2 giugno 1994 || Spacewatch
|-
| 73764 - ||  || 4 luglio 1994 || E. W. Elst
|-
| 73765 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73766 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73767 Bibiandersson ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73768 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73769 Delphi ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73770 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73771 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73772 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73773 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73774 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73775 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73776 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73777 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73778 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 73779 - ||  || 2 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 73780 - ||  || 5 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 73781 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 73782 Yanagida ||  || 14 ottobre 1994 || A. Tsuchikawa, O. Muramatsu
|-
| 73783 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 73784 - ||  || 8 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 73785 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 73786 - ||  || 30 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 73787 - ||  || 26 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 73788 - ||  || 6 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 73789 - ||  || 28 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 73790 - ||  || 31 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 73791 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 73792 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 73793 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 73794 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 73795 - ||  || 26 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 73796 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 73797 - ||  || 26 maggio 1995 || Spacewatch
|-
| 73798 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 73799 - ||  || 28 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 73800 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|}

73801-73900 

|-
| 73801 - ||  || 17 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 73802 - ||  || 17 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 73803 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 73804 - || 1995 RG || 3 settembre 1995 || R. H. McNaught
|-
| 73805 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73806 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73807 - ||  || 22 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 73808 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73809 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73810 - ||  || 24 ottobre 1995 || Kleť
|-
| 73811 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 73812 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 73813 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 73814 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73815 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73816 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73817 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73818 - ||  || 17 novembre 1995 || S. P. Laurie
|-
| 73819 Isaootuki ||  || 16 novembre 1995 || T. Okuni
|-
| 73820 - ||  || 29 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 73821 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73822 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73823 - ||  || 24 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73824 - ||  || 21 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 73825 - ||  || 22 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 73826 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 73827 Nakanohoshinokai ||  || 12 gennaio 1996 || Kiso
|-
| 73828 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 73829 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 73830 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 73831 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 73832 - ||  || 24 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 73833 - ||  || 12 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 73834 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 73835 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 73836 - ||  || 18 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 73837 - ||  || 17 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 73838 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 73839 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 73840 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 73841 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 73842 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 73843 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 73844 - ||  || 9 agosto 1996 || NEAT
|-
| 73845 - ||  || 6 settembre 1996 || M. Blasco
|-
| 73846 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 73847 - ||  || 15 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 73848 - ||  || 18 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73849 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 73850 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 73851 - ||  || 6 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 73852 - ||  || 7 novembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73853 - ||  || 6 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 73854 - ||  || 10 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 73855 - ||  || 7 novembre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 73856 - || 1996 WF || 16 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 73857 Hitaneichi ||  || 16 novembre 1996 || T. Okuni
|-
| 73858 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 73859 - ||  || 7 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 73860 - ||  || 7 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 73861 - ||  || 8 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 73862 Mochigasechugaku ||  || 15 dicembre 1996 || Saji
|-
| 73863 - ||  || 8 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73864 - ||  || 29 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 73865 - || 1997 AW || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73866 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73867 - ||  || 2 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 73868 - ||  || 1 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 73869 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 73870 - ||  || 13 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 73871 - ||  || 14 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 73872 Stefanoragazzi ||  || 7 gennaio 1997 || V. S. Casulli
|-
| 73873 - ||  || 28 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73874 - ||  || 29 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73875 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 73876 - || 1997 CT || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73877 - ||  || 4 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 73878 - ||  || 6 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 73879 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 73880 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 73881 - ||  || 13 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73882 - ||  || 11 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73883 Asteraude || 1997 DQ || 16 febbraio 1997 || A. Klotz
|-
| 73884 - || 1997 EG || 1 marzo 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73885 Kalaymoodley || 1997 EV || 1 marzo 1997 || A. Boattini
|-
| 73886 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 73887 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 73888 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 73889 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 73890 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 73891 Pietromennea ||  || 10 marzo 1997 || V. S. Casulli
|-
| 73892 - ||  || 5 marzo 1997 || T. Urata
|-
| 73893 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73894 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73895 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73896 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73897 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73898 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73899 - ||  || 5 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 73900 - || 1997 FD || 19 marzo 1997 || W. Offutt
|}

73901-74000 

|-
| 73901 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 73902 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73903 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73904 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73905 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73906 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73907 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73908 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73909 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73910 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73911 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73912 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 73913 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73914 - ||  || 7 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 73915 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73916 - ||  || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 73917 - ||  || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 73918 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73919 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73920 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 73921 - ||  || 7 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 73922 - ||  || 7 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 73923 - ||  || 30 giugno 1997 || P. G. Comba
|-
| 73924 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 73925 - ||  || 28 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 73926 - ||  || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 73927 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 73928 - ||  || 3 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 73929 - ||  || 28 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 73930 - || 1997 PV || 3 agosto 1997 || ODAS
|-
| 73931 - ||  || 3 agosto 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73932 - ||  || 25 agosto 1997 || J. Broughton
|-
| 73933 - ||  || 3 settembre 1997 || ODAS
|-
| 73934 - ||  || 24 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 73935 - ||  || 26 settembre 1997 || Kleť
|-
| 73936 Takeyamamoto ||  || 24 settembre 1997 || Y. Ikari
|-
| 73937 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73938 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73939 - ||  || 26 settembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73940 - ||  || 27 settembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73941 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73942 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73943 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73944 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73945 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73946 - ||  || 24 settembre 1997 || W. Bickel
|-
| 73947 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 73948 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 73949 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 73950 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 73951 - ||  || 21 ottobre 1997 || S. P. Laurie
|-
| 73952 - ||  || 25 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 73953 - ||  || 27 ottobre 1997 || AMOS
|-
| 73954 - ||  || 20 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73955 Asaka ||  || 22 ottobre 1997 || Saji
|-
| 73956 - ||  || 5 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 73957 - ||  || 2 novembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73958 - || 1997 WN || 18 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73959 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73960 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 73961 - ||  || 30 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73962 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 73963 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 73964 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 73965 - ||  || 6 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 73966 - ||  || 6 dicembre 1997 || W. Offutt
|-
| 73967 - ||  || 4 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73968 - ||  || 24 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 73969 - ||  || 21 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 73970 - ||  || 5 gennaio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73971 - ||  || 25 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 73972 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 73973 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 73974 - ||  || 29 gennaio 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 73975 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 73976 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 73977 - ||  || 20 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 73978 - ||  || 17 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73979 - ||  || 21 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73980 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73981 - ||  || 25 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 73982 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73983 - ||  || 26 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73984 Claudebernard ||  || 26 febbraio 1998 || R. Roy
|-
| 73985 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73986 - ||  || 28 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 73987 - ||  || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 73988 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 73989 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 73990 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 73991 - || 1998 FP || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 73992 - ||  || 20 marzo 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 73993 - ||  || 22 marzo 1998 || P. G. Comba
|-
| 73994 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 73995 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 73996 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 73997 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 73998 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 73999 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 74000 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0073001